Der Nissan Pulsar (C13) ist ein Kompaktklasse-Modell des Herstellers Nissan, das zwischen 2014 und 2018 in Europa angeboten wurde.

Er wurde von Nissan Motor Ibérica entwickelt und dort exklusiv für Europa produziert.

Es gibt ihn ausschließlich als fünftüriges Schrägheckmodell. Der Kraftstofftank umfasst bei allen Modellen 46 Liter.

Auf anderen Märkten ist der Tiida Nissans Angebot in der Kompaktklasse.

Im Juni 2018 stellte Nissan die Produktion ersatzlos ein.

Ausstattungsvarianten 
Den Pulsar gibt es in folgenden Varianten:
 Visia (Basisausstattung, siehe unten)
 Acenta (zusätzlich zu Visia: 16"-Alufelgen, Außenspiegel beheizbar, Notbrems-Assistent, Fahrlichtautomatik, Innenspiegel automatisch abblendend, Motorstartknopf, Klimaautomatik, Lederlenkrad, Nebelscheinwerfer, Regensensor, sechs Lautsprecher)
 N-Connecta (zusätzlich zu Acenta: 17"-Alufelgen, Beifahrersitz höhenverstellbar, Lordosenstütze, Navigationssystem, verdunkelte Scheiben ab B-Säule, Teilledersitze)
 N-Vision (zusätzlich zu  N-Connecta: Außenspiegel elektrisch anklappbar, vier Kameras, Bewegungserkennung, Spurhalte- und Totwinkel-Assistent)
 Tekna (zusätzlich zu N-Vision: 18"-Alufelgen, Ledersitze, LED-Scheinwerfer)
Ursprünglich war für Europa auch ein Nismo-Modell mit dem aus dem Nissan Juke Nismo bekannten 1.6 DIG-T und mehr als 190 PS vorgesehen, welches aber nie erschienen ist. Es gab lediglich ein Sondermodell namens "Sport Edition" mit Spurverbreiterung, Sportauspuff und ein paar optischen Änderungen wie zum Beispiel ein roter Streifen am vorderen Lufteinlass (für alle Motorisierungen erhältlich gewesen).

Serienausstattung bei Variante Visia
 16"-Stahlfelgen mit Radzierblenden
 Airbags: Fahrer-, Beifahrer- (abschaltbar), Seiten- und Kopfairbags
 ABS, ESP
 Außenspiegel elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe und integriertem Blinklicht
 Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefone
 Fahrerinformationssystem mit 5" Farbdisplay
 Fahrersitz höhenverstellbar
 Fensterheber elektrisch vorne und hinten
 Fensterscheiben mit Chrom eingefasst
 Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
 ISOFIX-Befestigungspunkte äußere hintere Plätze
 Klimaanlage, manuell
 Lenkradfernbedienung
 Lenksäule höhen- und längsverstellbar
 Mittelarmlehne vorne
 Radio-CD-Kombination mit Bluetooth, AUX-/USB-Eingang und vier Lautsprecher
 Reifendruck-Kontrollsystem
 Reifenreparatur-Set
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
 Stopp-/Start-System
 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zusätzliche Mehrausstattung für 1.6 DIG-T
 17"-Alufelgen bei Acenta
 LED-Scheinwerfer mit schwarzer Einfassung
 Armaturenbrett-Designelement in Carbon-Optik
 weiße Steppnaht an Lenkrad und Sitzen

Außenlackierungen 
Neben den beiden Uni-Lackierungen gibt es verschiedene Metallic-Lackierungen sowie eine Perleffekt-Lackierung.

Technische Daten 

 Werte in eckigen Klammern gelten für CVT-Getriebe

Zulassungszahlen 
In der Bundesrepublik Deutschland wurden zwischen 2014 und 2018 insgesamt 25.660 Pulsar neu zugelassen. Mit 7.874 Einheiten war 2015 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website Deutschland
 Offizieller Prospekt+Preisliste (vorläufig)

Einzelnachweise 

Kombilimousine